Seconda chance e il corrispettivo inglese 2nd Chance possono riferirsi a:
Seconda chance (2nd Chance) – romanzo poliziesco di James Patterson del 2002
2nd Chance – album musicale del 2002 di Karen Clark Sheard
Seconda chance – programma televisivo italiano del 2006-2007
Seconde chance – soap opera francese del 2008-2009
2nd Chance – singolo del cantante Cody Simpson del 2010